Александр Шаров:
 Шаров, Александр Акимович (1906—1957) — гвардии старший лейтенант, командир роты, Герой Советского Союза.
 Шаров, Александр Алексеевич (род. 1995) — российский хоккеист.
 
 Шаров, Александр Григорьевич (1922—1973) — русский советский палеонтолог (палеоэнтомолог).
 Шаров, Александр Израилевич (1909—1984) — русский советский писатель-фантаст и детский прозаик.
 Шаров, Александр Павлович (род. 1995) — российский хоккеист.
 Шаров, Александр Сергеевич (1929—1999) — советский и российский астрофизик, популяризатор науки.